Темеш (, ):
 Тимиш (венгерское название: Темеш) — река в Румынии и Сербии, приток Дуная
 Темеш — комитат Венгерского королевства
 Темеш (Ленинский район) — старое (до 1926 года) название исчезнувшего ныне села Наримановки
 Темеш (Сакский район) — старое (до 1948 года) название села Шелковичного
 Темеш (балка) — балка в Крыму

 Темеш, Юдит (1930—2013) — венгерская пловчиха, чемпионка летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952)

См. также 
 Темеш-Асс
 Темеш-Вакуф
 Темеш-Караба
 Темешварский банат